Christopher John Sansom (* 1952), scrittore britannico di romanzi gialli
 Chip Sansom, fumettista statunitense
 Clive Sansom (1910-1981), poeta e drammaturgo de Tasmania origine britannica
 Emma Sansom (1847-1900), eroina nella guerra civile americana
 Ernest William Sansom (1890-1982), generale canadese
 Gareth Sansom (* 1939), artista australiano
 George Bailey Sansom (1883-1965), storico britannico
 Harriet Sansom Harris (1955, Fort Worth), un'attrice statunitense
 Henrietta Consuela Sansom, nota con il nom de plume di Brada, (1847-1938) letterata francese
 Ian Sansom (* 1966), scrittore inglese
 Ivan Sansom, paleontologo britannico
 Ken Sansom (1927-2012), attore statunitense
 Kenneth "Kenny" Graham Sansom (* 1958, Southwark), calciatore inglese